Tanjung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Tanjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Tanjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,78, long 111,21), 
 Desa Tanjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,21, long 110,51), 
 Desa Tanjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,79, long 109,92), 
 Desa Tanjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,60, long 107,88), 
 Desa Tanjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,48, long 107,89), 
 Desa Tanjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,29, long 107,51), 
 Desa Tanjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,90, long 109,64), 
 Kecamatan Tanjung (distrikt i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Desa Tanjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,87, long 108,86), 
 Desa Tanjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,62, long 112,09), 
 Desa Tanjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,78, long 113,37), 
 Desa Tanjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,65, long 111,46), 
 Desa Tanjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,32, long 112,55), 
 Desa Tanjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,00, long 113,45), 
 Desa Tanjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,21, long 113,39), 
 Desa Tanjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,15, long 111,97), 
 Desa Tanjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,18, long 111,49), 
 Desa Tanjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,24, long 111,61), 
 Desa Tanjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,12, long 112,38), 
 Desa Tanjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,03, long 113,18), 
 Kelurahan Tanjung (administrativ by i Indonesien, Nusa Tenggara Barat, lat -8,45, long 118,72), 
 Desa Tanjung (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,25, long 106,62), 

Robotskapade Indonesienförgreningar